Сінґо (Аоморі)
Сінґо (Саґа)
Сінґо (Хьоґо)